De lamprei, prik of negenoog, een kaakloze vis
Het jong van een konijn